Burckard steht für
Dionys Burckard (~1540–1605), deutscher Bischof 
Johannes Burckard (~1450–1506), römischer Geistlicher
Siehe auch
Burckhard